Линдси Бенсон Хантер-младший (; родился 3 декабря 1970 года в Утике, Миссисипи, США) — профессиональный американский баскетболист, выступавший за команды Национальной баскетбольной ассоциации «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Торонто Рэпторс» и «Чикаго Буллз». Играл на позиции разыгрывающего защитника. Дважды становился чемпионом НБА. В 2010 году завершил карьеру игрока и был назначен на должность ассистента по развитию игроков в «Чикаго Буллз». В январе 2013 года назначен переходным тренером «Финикс Санз» (дебютный матч — победа на выезде над Сакраменто Кингз 106:96)

Биография 
Был выбран под десятым номером на драфте НБА 1993 года клубом «Детройт Пистонс», за который выступал до 2000 года. Затем последовательно отыграл по сезону в «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым стал чемпионом НБА в 2002 году, «Торонто Рэпторс». После этого в 2003 году вновь вернулся в Детройт, где в 2004 году также стал чемпионом НБА. В 2008 году перешёл в «Чикаго Буллз».

В марте 2007 года Линдси Хантер был дисквалифицирован на десять игр в связи с положительным тестом на запрещённый препарат фентермин. По утверждению самого игрока, это произошло в связи с тем, что он употреблял диетические таблетки своей жены.

Достижения 
 2-кратный чемпион НБА (2002, 2004)
 Включён в сборную новичков НБА (1994)

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте НБА
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты НБА
Баскетболисты США
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Выпускники Государственного университета Джексона